Міста
 Науса (Іматія) — місто в Центральній Македонії.

Села
 Науса (Парос) — селище на острові Парос.